Okręty US Navy o nazwie USS „Scoter”

 Pierwszy USS „Scoter” (SP-20) był okrętem patrolowym. W służbie od 1917 do 1918 lub 1919 roku.
 Drugi USS „Scoter” (AM-381), później MSF-381, był trałowcem. W służbie w latach 1945-1947.

Scoter